Termenul „Țipar” se poate referi la:

 Țipar sau chișcar (Misgurnus fossilis) - pește de apă dulce stătătoare, cu corpul lung de 18–25 cm și subțire, aproape cilindric, acoperit cu solzi mărunți și cu un strat de mucus, cu mustăți la gură, întrebuințat mai mult ca nadă; 
 Țipar sau anghilă, anghila europeană, șarpe de apă (Anguilla anguilla) - pește migrator, cu corpul în formă de șarpe, aproape cilindric, cu coada turtită lateral și cu falca inferioară ieșită în afară; 
 Țipar de mare sau  știucă de mare (Belone belone)
 Țipar electric sau anghilă electrică (Electrophorus electricus)
Țipar, Arad, localitate în România

Toponime românești